Giuseppe Nicolini ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Nicolini (Komponist) (1762–1842), italienischer Komponist 
 Giuseppe Nicolini (Schriftsteller) (1788–1855), italienischer Schriftsteller 
 Giuseppe Nicolini (Politiker), san-marinesischer Politiker 
 Giuseppe Placido Nicolini (1877–1973), italienischer Geistlicher, Bischof von  Assisi